Rubla (plural: ruble) este o unitate monetară. Rubla a fost folosită în Imperiul Rus, Uniunea Sovietică și este în ziua de azi moneda națională în unele dintre țările independente postsovietice, sau aflate în sfera de influență a Rusiei (de exemplu, în autoproclamatele republici Osetia de Sud, Abhazia sau Transnistria).

Etimologie 
Cuvântul „rublă” este derivat din verbul rusesc рубить (rubiti, „a tăia o bucată”). La început, pe vremea Rusiei Kievene, „rubla” era o bucată tăiată dintr-un lingou de argint, având o greutate bine determinată. Subdiviziunile rublei sunt copeicile (1 rublă = 100 copeici ).

Monedă națională în 
 Transnistria  (rubla de aici nu valorează nimic niciunde din lume)
 Belarus
 Rusia

Ruble care nu mai au putere de circulație 
 Rublă sovietică
 Rublă armenească
 Rublă azeră
 Rublă georgiană
 Rublis leton 
 Rublă tadjică

Localități 
 Rubla, localitate din județul Buzău, România

Note

Vezi și 
 Copeică